Сеспель Мішші (1899-1922) — чуваський поет-революціонер
 Сеспель — присілок, Канаський район, Чувашія, Росія
 Сеспель — радянський фільм 1970 року про чуваського поета Сеспеля Мішші